Slump-Test steht für:

 den Setzversuch, ein Versuch zur Bestimmung der Konsistenz von Frischbeton
 den Slump-Test (Neurologie), ein Test zur Beurteilung der neuralen Mobilität des neurologischen Systems vom Kopf bis zur unteren Extremität